Пётр Григо́рьевич Анти́пов (26 декабря 1920 — 21 октября 1993) — Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, лесничий, директор Волховского лесничества.

Биография 
Родился в Псковской области (по другим данным — в Старой Ладоге) в семье лесников.

Поступил в Тихвинский техникум лесного хозяйства (во время учёбы в котором прошел курс начальной военной подготовки), но на втором курсе началась война и он записался добровольцем в РККА. 

После завершения подготовки на стрелка-радиста, весной 1942 года прибыл в Челябинск, где проходило распределение по экипажем. Был зачислен радистом в экипаж командирского танка КВ. 

В одном из сражений танковая рота попала под артиллерийский обстрел и воздушную бомбардировку, в результате прямого попадания артиллерийского снаряда и близкого разрыва авиабомбы танк КВ был повреждён. Радист Антипов быстро отремонтировал вышедшую из строя радиостанцию и восстановил связь с другими танковыми экипажами, в результате подразделение противника было разгромлено (за этот бой Антипов был награжден медалью "За отвагу").

Участвовал в боях под Москвой, под Сталинградом, на Ржевском и Брянском направлениях. 

15 января 1945 в боях у реки Нарев на территории Польши поддерживавший пехоту танк КВ попал в танковую засаду. После нескольких попаданий гвардии старшина Антипов остался единственным выжившим из экипажа. Он отстреливался до израсходования патронов, а затем открыл люк и попытался покинуть танк, но был ранен автоматной очередью, а затем в танк бросили ручную гранату. Он был доставлен в медсанбат, а затем отправлен в госпиталь, но в результате тяжёлых ранений лишился обеих ног, левой руки и кисти правой руки.

Лечение продолжалось два с половиной года, ему сделали десять сложных хирургических операций. В московском военном госпитале (когда он учился ходить на протезах и писать уцелевшей частью правой руки) он познакомился с А. П. Маресьевым.

После выписки из госпиталя окончил техникум, после чего начал работать в Волховском лесхозе. После 7 лет работы лесничим продолжил обучение заочно в Ленинградской лесотехнической академии. 

П. Г. Антипов проработал лесничим в Волховском лесхозе почти 40 лет (будучи инвалидом I группы).

Им были выращены несколько десятков гектаров леса (получивших неофициальное название "антиповские рощи"). В 1966 году он стал первым в СССР лесничим, получившим звание Героя Социалистического Труда. Кроме того, он занимался общественной и патриотической работой со школьниками.

Похоронен в .

Память 
О П. Г. Антипове был снят документальный фильм «Пётр Антипов. Судьбы людские» (реж. А. Орлов). На международном фестивале славянских фильмов «Медный витязь» фильм завоевал третью премию.

В 1993 году учреждён приз им. П. Г. Антипова, за обладание которым ежегодно проводится конкурс российских лесничеств. В том же году именем П. Г. Антипова назван лесопарк на правом берегу реки Волхов в районе мемориала «Валимский рубеж».

Поэт и потомственный лесовод Д. М. Гиряев написал поэму «Лесничий Пётр Антипов», которая в 2000 году была опубликована в одноимённом сборнике ().

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (1966)
 медаль «За отвагу» (1942)
 две медали «За боевые заслуги» (1944, 1944)
 орден Красной Звезды (1944)
 орден Славы 3 степени (1945)
 орден Ленина (1966)
 орден Отечественной войны I степени (1985)
 орден Красного Знамени (9.11.1947)
 Заслуженный лесовод РСФСР
 Почётный гражданин города Волхов.

Примечания

Литература 

 
  

Родившиеся в Псковской области
Лесничие
Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Почётные граждане Волхова